Э́нди Па́трик Ро́уз (, род. 13 февраля 1990, Мельбурн, Австралия) — английский футболист, выступавший на позиции опорного полузащитника.

Карьера игрока

Молодёжная карьера 
Роуз родился в Мельбурне в английской семье. В детстве вместе с семьёй переехал в Англию и с 12 лет начал заниматься в футбольной школе клуба «Бристоль Сити». Играл за молодёжный состав. С 2008 по 2011 годы, во время обучения в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, играл в университетской команде «Брюинз». Во время обучения в университете Роуз также играл в клубах «Сиэтл Вулвз» и «Вентура Каунти Фьюжн».

Профессиональная карьера 
Во время MLS Supplemental Draft 2012 Роуз был выбран шестым номером в первом раунде отбора клубом «Реал Солт-Лейк». Однако, позже был обменян в клуб «Сиэтл Саундерс» на Леоне Круса.

13 марта 2012 года Роуз подписал контракт с «Сиэтл Саундерс». Дебютировал в клубе 5 мая в домашнем матче против «Филадельфия Юнион». 5 августа в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» забил свой первый гол в MLS. В 2012 году Роуз занял 24-место в рейтинге игроков MLS до 24 лет.

В декабре 2015 года Роуз подписал контракт с клубом английской Лиги один «Ковентри Сити», согласно которому выступал в клубе с января 2016 года до июня 2017 года.

13 июня 2017 года Роуз заключил первоначальный однолетний контракт с клубом Шотландского Премьершипа «Мотеруэлл». 16 мая 2018 года подписал новый контракт с «Мотеруэллом».

10 декабря 2018 года «Ванкувер Уайткэпс» выкупил права на Роуза в MLS у «Сиэтл Саундерс» за $50 тыс. в общих распределительных средствах, и подписал с ним двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. За канадский клуб он дебютировал 9 марта 2019 года в матче против «Реал Солт-Лейк». 16 марта в матче против «Хьюстон Динамо» получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга, из-за чего пропустил шесть матчей. Возвращение на поле, в матче против «Колорадо Рэпидз» 3 мая, отметил голом. По окончании сезона 2020 «Ванкувер Уайткэпс» не стал активировать опцию продления в контракте Роуза, но начал с ним переговоры по новому контракту. 27 января 2021 года клуб переподписал игрока на сезон 2021. По окончании сезона 2021 Роуз стал свободным агентом, но «Уайткэпс» начал обсуждение с ним возможного нового контракта на сезон 2022. 14 января 2022 года «Ванкувер Уайткэпс» подтвердил уход Роуза.

Карьера тренера 
19 января 2022 года Роуз вошёл в тренерский штаб «Сиэтл Саундерс» в качестве ассистента главного тренера Брайана Шмецера.

Личная жизнь 
В 2016 году Роуз женился на Риан Брэдли, младшей дочери Боба Брэдли.

В ноябре 2016 года, в возрасте 26 лет, у Роуза диагностировали сахарный диабет 1-го типа.

Статистика

Достижения 
Ковентри Сити
 Обладатель Трофея Футбольной лиги: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Англии
Футболисты Австралии
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Люди с сахарным диабетом 1 типа